Taylor Beck, född 13 maj 1991, är en kanadensisk professionell ishockeyspelare som spelar för Avangard Omsk i Kontinental Hockey League(KHL) . Han har tidigare spelat på NHL-nivå för New York Rangers, Nashville Predators, New York Islanders och Edmonton Oilers och på lägre nivåer för Milwaukee Admirals i American Hockey League (AHL) och Guelph Storm i Ontario Hockey League (OHL).

Beck draftades i tredje rundan i 2009 års draft av Nashville Predators som 70:e spelare totalt.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Taylor Beck hockey statistics and profile at hockeydb.com

Idrottare från Ontario
Kanadensiska ishockeyspelare
Spelare i Nashville Predators
Spelare i New York Islanders
Spelare i Guelph Storm
Spelare i Milwaukee Admirals (2001–)
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Levande personer
Födda 1991
Män
Spelare valda i NHL Entry Draft 2009
Spelare valda av Nashville Predators i NHL Entry Draft